Hokej na ledu na olimpijskih igrah za moške reprezentance se je prvič pojavil na Poletnih olimpijskih igrah 1920, nato pa od Zimskih olimpijskih iger 1924 poteka na Zimskih olimpijskih igrah. Turnir za ženske reprezentance poteka od Zimskih olimpijskih iger 1998.

Dobitnice medalj

Moški

Ženske 

Hokejska tekmovanja